Ville puede referirse a:
 En idioma francés, a una ciudad.
El sufijo toponímico francés, -ville.
 Ville, comuna en la Picardía francesa.
 Villé (Willer en alsaciano), comuna francesa en Alsacia.
 En idiomas sueco y finés, Ville, nombre de persona masculino.
 The Ville, nombre coloquial para el Somerville College de la Universidad de Oxford, Inglaterra